Mount Moriah – szczyt w USA, w stanie New Hampshire
 Mount Moriah – cmentarz w USA, w stanie Dakota Południowa
 Mount Moriah – wieś w USA, w stanie Missouri, w hrabstwie Harrison
 Mount Moriah – miasto w USA, w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Essex